Harper é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
 Condado de Harper (Kansas)
 Condado de Harper (Oklahoma)

Desambiguações de topônimos